Abrunden steht für:
 Abrunden (Fertigungsverfahren)
 Rundung, eine arithmetische Operation